Grand Prix Szwajcarii 1982 (oryg. Grosser Preis der Schweiz) – 14. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1982, która odbyła się 29 sierpnia 1982, po raz pierwszy na torze Dijon-Prenois.

16. Grand Prix Szwajcarii, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

1982
1982 w Formule 1
1982 w Europie
1982 we Francji